Michael Soldier (23 de setembro de 1967 - Flushing, Queens, Nova York) é um ator de filmes pornográficos voltado para o público gay. 

Soldier venceu o GayVN Awards em 2004 como Melhor Ator e Best Sex Scene em 2003 com Chris Steele no filme Cops Gone Bad!. Soldier é assumidamente gay.

Videografia selecionada
 The Gay Bed and Breakfast of Terror
 Trapped 1
 Toolbox Trilogy: Hammered
 Sexpack Ten: This End Up!
 Packin' Loads
 Hairy Boyz

Ligações externas
IMDB profile

Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Atores pornográficos dos Estados Unidos